Biblia griega puede referirse a:
 Traducciones de la Biblia al griego, entre ellas:
 Las ediciones de la Biblia comúnmente usadas en la actualidad por la Iglesia ortodoxa de Grecia y controladas por ésta (y sus traducciones, como la :en:Eastern / Greek Orthodox Bible, al inglés).
 La Septuaginta , traducción al griego de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento realizada en la Antigüedad.
 Los libros del Nuevo Testamento originalmente escritos en griego.
 La parte griega de las ediciones políglotas de la Biblia, antiguas o modernas, como
la Biblia políglota complutense,
el Novum Testamentum Graece de Erasmo,
el Textus Receptus, etc.

Biblia
Versiones y traducciones de la Biblia